Verdade - em inglês, true
Ou ainda:
True (álbum de Avicii)
True (álbum de L'Arc~en~Ciel)
True (EP de Solange Knowles)
True (canção de Spandau Ballet)
True (álbum de Spandau Ballet)

Pessoas
Andrea True
Rachel True

Veja também
Truth

Desambiguação